Plaats in Indonesië
 Rajekwesi (Mayong), een plaats in het bestuurlijke gebied Jepara in de provincie Midden-Java
 Rajekwesi (Kendit), een plaats in het bestuurlijke gebied Situbondo in de provincie Oost-Java